Espliego puede referirse a:

 el nombre común de la planta Lavandula angustifolia;
 el nombre común de la planta Lavandula latifolia;
 el nombre común de la planta Lavandula spica; o
 el nombre común de la planta Salvia lavandulifolia.